Сангихуелас има више значења:

 Сангихуелас (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сангихуелас (Чуринзио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сангихуелас (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику